Hari est une des appellations de la divinité hindoue Vishnou.
  (하리) est le nom d'une chanteuse coréenne de K-pop, notamment à l'origine du mème Gwiyomi song.
 Hari est une tribu de guerriers germaniques.
 Hari est un réalisateur indien.
 Le Hari Rûd est un fleuve d'Afghanistan.
 Hari Seldon est un personnage de fiction imaginé par Isaac Asimov.

Voir aussi